Синко-Вильяс (исп. Cinco Villas) — многозначный термин.

 Синко-Вильяс — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сарагоса в составе автономного сообщества Арагон.
 Синко-Вильяс — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Наварра.